Příjmení Baxter nebo Baxxter nosí více osob:

Anne Baxterová (1923–1985), americká filmová, divadelní a televizní herečka
George Owen Baxter, pseudonym amerického spisovatele Maxe Branda (1892–1944)
H. P. Baxxter  (* 1964), německý hudebník
Irving Baxter (1876–1957), americký sportovec atlet
Jim Baxter (1939–2001), skotský fotbalista
Stanley Baxter (* 1926), skotský herec
Stephen Baxter  (* 1957), britský spisovatel
Warner Baxter (1889–1951), americký herec

Další významy 
 Baxter – americký film z roku 2005 režiséra Michaela Showaltera

Anglická příjmení